Palacio de San Carlos puede hacer referencia al:
 Palacio de San Carlos de Trujillo, España
 Palacio de San Carlos de Bogotá, Colombia.